Восемь кораблей Королевского флота назывались HMS Edgar, в честь представителя англосаксонского королевского дома Англии.

 HMS Edgar (1668) — 70-пушечный линейный корабль третьего ранга, спущен на воду в 1668, перестроен в 1700, уничтожен пожаром в 1711.
 HMS Edgar (1758) — 60-пушечный линейный корабль четвёртого ранга, спущен на воду в 1758, затоплен как брекватер в 1774.
 HMS Edgar (1779) — 74-пушечный линейный корабль третьего ранга, спущен на воду в 1779, переделан в плавучую тюрьму в 1813, переименован в Retribution в 1814, отправлен на слом в 1835.
 HMS Edgar (1858) — винтовой 91-пушечный линейный корабль второго ранга, спущен на воду в 1858, передан таможне в качестве блокшива в 1870, продан в 1904.
 Пятый Edgar спущен на воду в 1859, переименован в Hood в 1860.
 HMS Edgar (1890) — бронепалубный крейсер типа Edgar, спущен на воду в 1890, продан в 1921.
 HMS Edgar (51) — авианосец, спущен на воду в марте 1944, переименован в Perseus в июне, отправлен на слом в 1958.

Литература 
 Colledge, J. J., Warlow, Ben. Ships of the Royal Navy: the complete record of all fighting ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London, Chatham. 1969 (2006). ISBN 978-1-86176-281-8